Пуенте де Тијера има више значења:

 Пуенте де Тијера (Харал дел Прогресо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Пуенте де Тијера (Идалго), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте де Тијера, Ла Паз (Нуево Парангарикутиро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте де Тијера (Такамбаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте де Тијера (Тлалпухава), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Пуенте де Тијера (Виља де Рејес), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику